Ковалівська сільська рада — адміністративно-територіальне формування на території України.

 Ковалівська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Ковалівська сільська рада — Житомирська область, Коростенський район
 Ковалівська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Ковалівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Ковалівська сільська рада — Луганська область, Сватівський район
 Ковалівська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Ковалівська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Ковалівська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район
 Ковалівська сільська рада — Полтавська область, Шишацький район
 Ковалівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Ковалівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район